Trevor Bell (1930-), peintre anglais
Trevor Bell (1986-), joueur américain de baseball